Reiderode (Blericks: Reray) is een verdwenen landgoed met kasteel in het Blerickse dorp Boekend, tegenwoordig een stadsdeel van de gemeente Venlo.

Het kasteel bestond in ieder geval al in 1270, getuige een oorkonde van 16 maart in dat jaar. Op die datum draagt Willem van Broeckhuysen zijn allodium, bestaande uit een molen, een karrentol en de hof te Blerick in leen afdroeg aan graaf Willem IV van Gulik voor 80 Keulse Mark. Van Broeckhuysen bleef echter wel leenman van het goed.

Later, in 1491, wordt het goed verdeeld over twee boerderijen, de Mulkenshof en de Maassenhof.

Geschiedenis van Venlo
Kasteel in Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland